Les Quatre Fantastiques (en anglais Fantastic Four ou The Fantastic Four)  est un groupe de super-héros créé en 1961 et ayant donné son nom à la série de comics qui les met en vedette. De nombreuses adaptations de leurs aventures ont été réalisées parmi lesquelles :

Télévision 
 Les Quatre Fantastiques (The Fantastic Four), série télévisée d'animation américaine diffusée en 1967 ;
 Les Quatre Fantastiques, série télévisée d'animation américaine diffusée en 1978 ;
 Les Quatre Fantastiques (Fantastic Four), série télévisée d'animation américaine diffusée en 1994 ;
 Les Quatre Fantastiques (Fantastic Four : World's Greatest Heroes), série télévisée d'animation américano-franco-canadienne diffusée en 2006.

Cinéma 
 Les Quatre Fantastiques (The Fantastic Four), film américain de Oley Sassone réalisé en 1994 et inédit en salles ;
 Les Quatre Fantastiques (Fantastic Four) , film américain de Tim Story sorti en 2005 ;
 Les Quatre Fantastiques et le Surfer d'argent (Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer), film américain de Tim Story sorti en 2007, suite du précédent ;
 Les Quatre Fantastiques (Fantastic Four), film américain reboot de Josh Trank sorti en 2015 ;
 Les Quatre Fantastiques (Fantastic Four), film américain réalisé par Matt Shakman et prévu pour 2024.

Bandes dessinées 
 Ultimate Fantastic Four, autre série de comics sur les Quatre Fantastiques créée en 2004.

Jeux vidéo 
 Les Quatre Fantastiques, jeu vidéo tiré du film de 2005.